Нижний Тарбагатай — топоним в Забайкальском крае России:

 Нижний Тарбагатай — гора в составе хребта Кукунор-Шил.
 Нижний Тарбагатай — река, приток Баляги, притока Хилка.
 Нижний Тарбагатай — село в Петровск-Забайкальском районе.

См. также